LS - međunarodna oznaka automobila države Lesoto
 LS - kratica za Liberalnu stranku